

Patronymie 
 Georges Bereta (* 1946), un footballeur français

Patronyme italique